Смяте́ние:

Фильмы 
 «Смятение» — японский фильм Микио Нарусэ (1964).
 «Смятение» — французский фильм Алена Кавалье (1968).
 «Смятение» — советский фильм Андрея Булинского (1970).

Песни

См. также 
 
 «Смятение Вероники Фосс» («Тоска Вероники Фосс») — фильм Райнера Вернера Фассбиндера (1982)